FCA steht für:

 FC Aarau, ein in Aarau beheimateter Verein des Schweizerischen Fussballverbands SFV 
 FC Augsburg, deutscher Fußballverein in Augsburg
 Federação Caboverdiana de Atletismo, kapverdischer Leichtathletikverband
 Ferrocarriles Andaluces, spanische Eisenbahngesellschaft 
 Ferrovia Centro Atlântica, brasilianische Eisenbahngesellschaft
 Fiat Chrysler Automobiles, US-italienischer Automobilhersteller
 Financial Conduct Authority, britische Finanz- /Banken-Aufsichtsbehörde
 First Choice Airways, ehemalige britische Charterfluggesellschaft, Sitz in Manchester und ein Tochterunternehmen des Reiseveranstalters TUI Travel nach dem ICAO-Code
 FlightCrew Academy, Flugschule 
 Flux Coupling Analysis, Methode aus der Systembiologie
 formal concept analysis, auch im Deutschen gebräuchliche Abkürzung von Formale Begriffsanalyse (math.)
Forward Capacity Allocation, Abkürzung für das EU-Energiemarktsgesetz Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation
 Free carrier: frei Frachtführer, Begriff für eine internationale Handelsklausel, siehe Incoterms
 Glacier Park International Airport (IATA-Code), Flughafen in Kalispell im US-Bundesstaat Montana
 Bahnhof Bad Camberg (DS100-Code), Bahnhof an der Main-Lahn-Bahn
Friedel-Crafts-Alkylierung oder Friedel-Crafts-Acylierung, Namensreaktionen der organischen Chemie

FCA